Это слово имеет несколько значений:

 Летяги — подсемейство грызунов семейства беличьих
 Летяги — деревня в Славгородском районе Могилёвской области
 Летяги — деревня в Вичугском районе Ивановской области
 Летяги — деревня в Арбажском районе Кировской области